Полна — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Полна — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Полна — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Полна — деревня в Гдовском районе Псковской области.

Чехия 
 Польна — город в Чехии.

Река 
 Полна — река в Смоленской области России, приток Сожа.

См. также